Брюссель:

 Місто Брюссель — столиця Бельгії, де-факто столиця Європейського Союзу
 Брюссельський столичний регіон, один з трьох регіонів Бельгії 
 Адміністративний округ Брюссель-Столиця, адміністративний округ Брюссельського столичного регіону

Інші значення
 Брюссель — український музичний проект, створений за ініціативи Святослава Вакарчука
 Брюссель — футбольний клуб з однойменного міста
 2689 Брюссель — астероїд головного поясу